Мальгино — название населённых пунктов:

Россия 
 Мальгино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Мальгино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Подлесное сельское поселение.
 Мальгино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области, Никольское сельское поселение.
 Мальгино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области, Угольское сельское поселение.
 Мальгино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Мальгино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Мальгино — село в Парфеньевском районе Костромской области.
 Мальгино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Мальгино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Мальгино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Мальгино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.